

Patronyme 

 Pierre Adamoli (1707-1769), collectionneur français ;
 Giulio Adamoli (1840-1926), ingénieur, patriote et homme politique italien.

Voir aussi 
 Adamoli-Cattani, prototype d'avion de chasse italien de la Première Guerre mondiale